Övre Djuptjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Övre Djuptjärnen, Dalarna, sjö i Falu kommun, 
Övre Djuptjärnen, Norrbotten, sjö i Luleå kommun,  (5,05 ha)

Se även
Djuptjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn